Валдис Крогис (, 14 февраля 1934 — 12 августа 1994) — советский и латвийский оператор документального кино.

Биография 
Родился 17 декабря 1938 года в Риге, в семье лётчика и торгового работника.

Окончил 1-ю Рижскую среднюю школу (1953) и Всесоюзный государственный институт кинематографии (1961). Работал на Рижской киностудии ассистентом оператора (1951—1963). С 1963 года оператор-постановщик. Имел репутацию мастера репортажа, большая часть работ была связана со спортом, природой и искусством.

Снялся в роли кинооператора в игровом фильме режиссёра Роланда Калныньша «Мужские игры на свежем воздухе».

Супруга — критик, театральный и киноработник Майя Аугсткалне.

Трагически погиб 12 августа 1994 года в Таурене, недалеко от Цесиса. Похоронен в Риге на Лесном кладбище.

Фильмография

Режиссёр 
 1970 — Сигулда

Автор сценария 
 1970 — Сигулда
 1987 — Пробный заезд

Оператор 
  — Улица Менделеева
  — Постепенная вырубка леса
  — Главная передача
  — TTT
  — Солнечные квадраты
  — За углом
  — Новогодний репортаж
  — 235 000 000
  — Жизнь
  — Поэтесса
  — Сигулда
  — Ночь полёта
  — Рига в камне и бронзе
  — Время летать
  — Праздник
  — Время Ошкална
  — Мужские игры
  — Огненный знак
  — Внук Христофора
  — Единство
  — С легендой
  — Домик на колёсах
  — Закон об отдыхе и охране здоровья
  — По тропе охотников
  — Спортивная Фемида
 1987 — Пробный заезд
  — Первый день Независимости
  — Хроника Латвии (номер 7)
  — Хроника Латвии (номер 12)
  — Хроника Латвии (номер 13)
  — Хроника Латвии (номер 19)
  — Хроника Латвии (номер 22)
  — Хроника Латвии (номер 30)
  — Хроника Латвии (номер 1)
  — Хроника Латвии (номер 9)
  — Хроника Латвии (номер 10/11)
  — Хроника Латвии (номер 39)
  — Хроника Латвии (номер 5)
  — Хроника Латвии (номер 10)
  — Хроника Латвии (номер 11)
  — Хроника Латвии (номер 18)
  — Утренняя почта (номер 1)
  — Спортивный обзор (номер 1)

Роли в кино 
  — Мужские игры на свежем воздухе — оператор
  — Мель

Ссылки 
 Фильмография Валдиса Крогиса

Примечания 

Выпускники ВГИКа
Персоналии:Рижская киностудия
Похороненные на Лесном кладбище